Зоран Бабић може да се односи на:

 Зоран Бабић (глумац)
 Зоран Бабић (политичар)